Bonnasse peut désigner :
 famille Bonnasse, une famille de banquiers français.

Voir aussi 
 Jacques Ier d'Arette de Béarn-Bonasse (~1600-1666), un seigneur de Bonasse et abbé laïc d'Arette